Куба бере участь в  Олімпійських іграх з 1900.  Кубинці ніколи не брали участі в зимових Олімпіадах.

Кубинські спортсмени вибороли загалом 194 олімпійські медалі.

Національний олімпійський комітет Куби було стоворено 1926 року й визнано 1954 року.

Медалі за Іграми

Медалі за видами спорту

Посилання 
 Олімпійський комітет Куби на сайті Міжнародного олімпійського комітету   

Країни на Олімпійських іграх
Куба на Олімпійських іграх
Списки:Куба